Ian McDonald puede referirse a las siguientes personas:

 Ian McDonald (escritor) (1960-), un escritor británico de ciencia ficción.
 Ian McDonald (músico) (1946-2022), un músico británico conocido por haber sido miembro de la banda de rock progresivo King Crimson y de Foreigner.
 Ian MacDonald (1948-2003), un crítico de música británico.